

Persone
 Ermia – scrittore greco-cristiano
 Ermia di Alessandria – filosofo neoplatonico
 Ermia di Atarneo – tiranno di Atarneo e Asso
 Ermia – ministro seleucide di Seleuco III e Antioco III

Zoologia 
 Ermia – genere di insetti ortotteri della famiglia Acrididae

Altro
 Ermia – personaggio di Sogno di una notte di mezza estate